Fondó de les Neus kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hondón de las Nieves, ort, Valencia, Provincia de Alicante, 
 Fondó de les Neus (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar